Xocolata (droga)
 Xocolata (pel·lícula de 1988), pel·lícula francesa de 1988 dirigida per Claire Denis
 Xocolata, aliment basat en el cacau 
 Xocolata amb llet, xocolata amb un percentatge de llet